Рейхстаг ( от  «государство» и  «заседать»):

 Рейхстаг — здание в Берлине, где проходят заседания бундестага.
 Рейхстаг — высший сословно-представительный орган Священной Римской империи.
 Рейхстаг — парламент в кайзеровской Германии (1871—1918 гг.).
 Рейхстаг — парламент Веймарской республики.
 Рейхстаг — де-юре парламент Нацистской Германии
 Рейхстаг — парламент (нижняя палата) Северогерманского союза (1867—1871 гг.).
 Рейхстаг — переходной парламент Австрии в период Революции 1848—1849 годов.